Иван Козлянинов:

 Козлянинов, Иван Андреевич (1818—1859) — русский архитектор, академик архитектуры.
 Козлянинов, Иван Тимофеевич (1781—1834) — генерал-майор русской императорской армии.